Späte ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Späte (München) (1887–1916), deutscher Bildhauer
 Alfred Späte (1917–1979), deutscher Steinbildhauer und Steinmetz
 Bernd Späte, deutscher Sachbuchautor
 Margarete Späte (* 1958), deutsche Politikerin und Bildhauerin
 Otto Späte, deutscher Bildhauer
 Ute Späte (* 1961), deutsche Schachmeisterin
 Wilhelm Otto Späte (1852–1925), deutscher Bildhauer und Steinmetz
 Wolfgang Späte (1911–1997), deutscher Jagdflieger, Generalstabsoffizier